Die folgenden Personen waren oder sind als Weihbischöfe im Bistum Hildesheim tätig:

Siehe auch 
 Liste der Bischöfe von Hildesheim
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Einzelnachweise 

Hildesheim, Weih
!